Nationalhof bezeichnet

 Nationalhof (Berlin), ehemaliges Ballhaus in der Bülowstraße 37 in Berlin-Schöneberg
 Ballhof (Luzern), historisches Gebäude in Luzern, Schweiz